Кондрусе́вич () — белорусская фамилия, образованная от личного имени Кондрусь — белорусской производной формы крестильного имени Кондратий.

Известные носители 
 Кондрусевич, Владимир Петрович (род. 1949) — советский и белорусский композитор. Лауреат Республиканской театральной премии имени Л. Мозалевской (1992).
 Кондрусевич, Тадеуш Игнатьевич (род. 1946) — председатель Конференции католических епископов Белоруссии.